Дражич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дражич, Деян (род. 1995) — сербский футболист, полузащитник испанского клуба «Сельта».
 Дражич, Синиша (род. 1967) — сербский шахматист, гроссмейстер (2000).